Lanzl ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Lanzl (* 1987),  deutsche Eishockeyspielerin
 Lawrence H. Lanzl (1921–2001), medizinischer Physiker
 Michaela Lanzl (* 1983),  deutsche Eishockeyspielerin